Zemsta czarnej armii za okrucieństwa praktykowane na nich przez Francuzów (ang. Revenge taken by the Black Army for the Cruelties practised on them by the French) – rycina wykonana na podstawie szkicu brytyjskiego oficera Marcusa Rainsforda, który zamieścił ją w książce swojego autorstwa An Historical Account of the Black Empire of Hayti wydanej w roku 1805 w Londynie.

Marcus Rainsford był żołnierzem, który służył przez wiele lat w Brytyjskich Indiach Zachodnich. Odwiedził Saint-Domingue (obecne Haiti) w 1799, gdzie stał się wielbicielem jednego z przywódców powstania przeciwko francuskim rządom kolonialnym Toussainta L’Ouverture’a. W swojej książce opisał brutalne traktowanie niewolników przez ich francuskich właścicieli, a także okrucieństwa popełnione przez wszystkie strony uczestniczące w powstaniu. 

L’Ouverture zanim został aresztowany i wywieziony do Francji rozkazał powstańcom nie dokonywać odwetu na jeńcach wojennych za brutalność francuskich żołnierzy. Jednak kiedy francuski generał Donatien de Rochambeau wycofał się, pozostawiając okaleczonych czarnych jeńców, by umierali powoli, przywódca powstańców Jean-Jacques Dessalines dokonał aktu zemsty rozkazując wymordowanie francuskich żołnierzy wziętych do niewoli. 

Rycina przedstawia moment egzekucji Francuzów przez Haitańczyków. Na pierwszym planie francuski jeniec z szablą i związanymi z tyłu rękami, wciągany jest na szubienicę za pomocą liny przywiązanej do jego szyi – agonia duszonego żołnierza wyraża się w jego bezsilności i wyciągniętych do przodu nogach. W tle widoczne są liczne szubienice na których powieszono kolejnych francuskich jeńców.

Przypisy 

Grafiki
Rewolucja haitańska